

Patronyme 

 Don Grady (1944-), acteur, compositeur et scénariste américain ;
 Ed Grady, acteur américain ;

Personnage de fiction 
 Luis Mc Grady, personnage de la série Prison Break.
Grady Travis, personnage incarné par Jon Bernthal dans le film Fury.

Toponyme 

 Grady, une municipalité située dans l’État américain de l'Arkansas ;
 Grady (Nouveau-Mexique)
 .

Télévision 
 , série télévisée américaine réalisée entre 1975 et 1976.

Voir aussi 
 O'Grady

Patronyme irlandais